Jan Everse ist der Name folgender Personen:

* Jan Everse senior (1922–1974), niederländischer Fußballspieler
 Jan Everse junior (* 1954), niederländischer Fußballspieler